Sauerborn ist der Familienname folgender Personen:

 Aen Sauerborn (* 1933), deutsche Malerin
 Germán Schmitz Sauerborn (1926–1990), peruanischer Weihbischof in Lima
 Gertrud Sauerborn (1898–1982), deutsche Sozialarbeiterin
 Heinz-Dieter Sauerborn (* 1964), deutscher Jazzmusiker
 Joachim Sauerborn, deutscher Agrarwissenschaftler
 Jochen Sauerborn, Vorsitzender des Aufsichtsrates UBS Deutschland AG
 Maximilian Sauerborn (1889–1963), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Thomas Sauerborn (* 1987), deutscher Jazzmusiker
 Ulrich Sauerborn (* 1956), Museumsleiter und Fossiliensammler

Sauerborn steht für:
 Sauerborntal, südlich von Kronberg im Taunus, ehemals Kronthal heute Quellenpark Kronthal

Siehe auch:
 Sauerbaum